Andrea Facchin (1978) – canoista italiano
 Angelo Facchin – politico italiano
 Bruno Facchin (1920) – ex calciatore italiano
 Carlo Facchin (1938-2022) – allenatore di calcio, allenatore di calcio a 5 e calciatore italiano
 Marino Facchin (1913-1979) pugile italiano
 Mario Facchin (1943) – ex arbitro di calcio italiano
 Massimo Facchin (1916-2018) – scultore, pittore e inventore italiano
 Sandro Facchin (1965) – giocatore di curling italiano